Ольга Анисимова: Анисимова, Ольга — украинская хоккеистка.
 Анисимова, Ольга Викторовна (род. 1972) — советская и российская биатлонистка.